Europawijk kan betekenen:
 Europese wijk of Leopoldwijk, een wijk in Brussel
 Europawijk (Haarlem)
 Europawijk (Millegem)
 Europawijk (Sint-Pieters-Woluwe)